Verfall bezeichnet:
 Verfall, zunehmende Baufälligkeit
 Verfall (Recht), Einziehung von Vermögenswerten
 Verfall (deutsches Recht), Einziehung von Vermögenswerten im deutschen Recht
 Verfall, Ende der Einlösefrist von Optionen; siehe Option (Wirtschaft)
 Dekadenz, sozialer Verfall
 Verfall (Gedicht), Sonett von Georg Trakl

Der Verfall steht für:
 Der Verfall, deutsches Technoprojekt

Siehe auch: